Potok Tounjski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Tounj, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 88 stanovnika te 42 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji